Годес — фамилия:

 Годес, Дэвис Рафаилович (род. 1939) — советский и российский шахматист; мастер спорта СССР по шахматам (1966); гроссмейстер ИКЧФ (1984).
 Годес, Михаил Соломонович (1901—1936) — советский военный деятель, историк .
 Годес, Отто (1896—1945) — нацистский функционер, руководитель образовательного управления НСДАП и Германского трудового фронта.